Stati Uniti d'America
 Brooklyn Park – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland
 Brooklyn Park – città della Contea di Hennepin, Minnesota